Poproč kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
Poproč (okres Košice-okolie)
Poproč (okres Rimavská Sobota)